Phönix aus der Asche steht für:
 eine Redewendung, siehe Wie Phönix aus der Asche
 Phönix aus der Asche (Film) (Rising Phoenix), britischer Dokumentarfilm von Ian Bonhôte und Peter Ettedgui (2020)